Škoda 47E je tovární označení pro elektrické lokomotivy, které České dráhy provozují pod dvěma samostatnými řadami:

 řada 230 (do roku 1987 S 489.0) – série 1 až 3 (Škoda 47E1 až 47E3), výroba 1966–1967, 110 ks
 řada 240
 (do roku 1987 S 499.0) – série 4 a 5 (Škoda 47E4 a 47E5), výroba 1968–1969, 118 ks
 (do roku 1987 S 499.1) – série 6 (Škoda 47E6), výroba 1969–1970, 27 ks